Ковшо́вый погру́зчик — вид погрузчика, в котором рабочим органом служит ковш.

Применяются для погрузки сыпучих материалов и выполнения несложных землеройных операций. Ковшовые погрузчики могут иметь множество разновидностей, но широкое распространение получили лишь три:
 Фронтальный погрузчик — основной тип ковшового погрузчика с конца XX века;
 Перекидной погрузчик (погрузчик-бульдозер,  мехлопата, мехсовок) — предшественник современного фронтального погрузчика, для разгрузки ковш поднимался выше кабины и «перекидывался» через машину;
 Боковой погрузчик (буртовый погрузчик) - ковш расположен сбоку от машины, предназначен для формирования и расформирования протяженных буртов;

В классе легких машин распространен также:
 Универсальный погрузчик, рабочее оборудование которого позволяет в условиях эксплуатации осуществлять переналадку для работы по различным схемам. В СССР был такое погрузочное оборудование выпускалось для колёсных тракторов типа "Беларусь" под обозначениями ПКУ-0,8 (погрузчик-копновоз универсальный), а также КУН (копновоз универсальный навесной). 

Рабочий цикл ковшового погрузчика состоит из следующих операций:
 перемещение погрузчика к забою с одновременным опускание ковша;
 внедрение ковша в материал за счёт усилия, создаваемого тягой базовой машины (трактора);
 подъём ковша и транспортирование материала к месту разгрузки;
 разгрузка (наиболее часто — поворотом/опрокидыванием ковша).

Ковшовые погрузчики изготавливают на пневмоколёсном и гусеничном ходу.

Часто погрузчики оснащаются, помимо основного рабочего органа (ковша), экскавационным оборудованием, бульдозерными отвалами, скреперным оборудованием и др.

Грузозахватное приспособление для тракторного ковшового погрузчика

См. также 
 Фронтальный погрузчик
 Мини-погрузчик

Примечания

Литература 
 Добронравов С. С., Сергеев С. П. Строительные машины. Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — .: Высш. школа, 1981. — 320 с.

Дорожная техника
Строительные подъёмники